Pohled kan verwijzen naar de volgende Tsjechische gemeenten:
 Pohled (okres Havlíčkův Brod)
 Pohleď (okres Havlíčkův Brod)
 Dolní Pohleď (okres Kutná Hora)
 Pohledy (okres Svitavy)